El Torneig de Poona 2023, també és conegut com a Tata Open Maharashtra 2023, una competició tennística masculina disputada sobre pista dura i que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 27a edició del torneig es va celebrar entre el 2 i el 7 de gener de 2023 al SDAT Tennis Stadium de Poona, Índia.

El tennista neerlandès Tallon Griekspoor va guanyar el primer títol individual del seu palmarès.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2023
ATP Tour 2023